Willem van Cuijk (1200-1240), heer van Asten
Willem van Cuijk (1230-), zoon van bovengenoemde Willem van Cuijk
Willem van Cuijk (1265-1303), heer van Hoogstraten en Wortel